Дже́реми Стронг ()  — имя и фамилия следующих персоналий:
 Стронг, Джереми (род. 1978) — американский актёр.
 Стронг, Джереми (род. 1949) — английский писатель.